Sóstrato (en griego: Σώστρατος; en latín: Sostratus) puede referirse a:

 Sóstrato de Egina, comerciante griego
 Sostratos de Quíos (en), escultor griego antiguo
 Sóstrato de Cnido, diseñador del Faro de Alejandría
 Sóstrato de Dime (en), héroe de la mitología griega y amigo de Hércules
 Sóstrato de Macedonia (en), conspirador contra Alejandro
 Sóstrato de Pelene (en), corredor y ganador olímpico
 Sóstrato de Sición (en), pancratiasta olímpico
Wikipedia:Desambiguación